2.A hrvatska odbojkaška liga predstavlja drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce u sezoni 2015./16. Sudjeluje 27 klubova raspoređenih u četiri skupine.

Ljestvice

Centar

Istok

Jug 
Sudionici:
 Dubrovnik 2001
 Mladost Marina Kaštela II (Kaštel Lukšić)
 Split II
 Zadar II

Zapad

Povezani članci 
 1. A HOL za muškarce 2015./16.
 Kup Hrvatske u odbojci za muškarce 2015.

Izvori 
 hou.hr, 2.A HOL Centar 2015./16., pristupljeno 17. svibnja 2016.
 hou.hr, 2.A HOL Istok 2015./16., pristupljeno 17. svibnja 2016.
 hou.hr, 2.A HOL Jug 2015./16., pristupljeno 17. svibnja 2016.
 hou.hr, 2.A HOL Zapad 2015./16., pristupljeno 17. svibnja 2016.

2015-16